Omedes ist der Familienname folgender Personen:

 Juan Omedes (1927–1967), spanischer Ruderer